Le Grand Prix moto d'Espagne 2017 est la  du championnat du monde de vitesse moto 2017.

Cette  du Grand Prix moto d'Espagne s'est déroulée du 5 au  sur le circuit permanent de Jerez.

Classement des MotoGP

Classement Moto2

Classement Moto3

Classement provisoire au championnat

MotoGP

Moto2

Moto3

Références 

2017
Sport en Espagne en 2017
Sport en mai 2017
Esp